

Украина 
 Шолудьки — село, Ахтырский район, Сумская область

См. также
 Шелудьки — село, Немировский район, Винницкая область